Zosia – zdrobnienie od imienia Zofia
 Zosia – bohaterka Pana Tadeusza
 Zosia – radziecko-polski film fabularny z 1967 roku
 Zosia – krater na powierzchni Wenus
 ZoSia – pseudonim artystyczny polskiej piosenkarki Zosi Karbowiak
 ZoSIA - Zintegrowany System Informacji Archiwalnej – system informatyczny w polskich archiwach państwowych